Roan Mountain peut désigner :
 Roan Mountain, une montagne à la frontière du Tennessee et de la Caroline du Nord ;
 Roan Mountain, une ville du Tennessee ;
 Parc d'État de Roan Mountain, un parc d'État du Tennessee.